Osoby o tym nazwisku:
 Witalij Jeriemiejew – kazachski hokeista, olimpijczyk
 Władimir Jeriemiejew – rosyjski piłkarz i trener piłkarski